Piąte zawody wchodzące w skład Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 rozegrane zostały 23–24 sierpnia w Hakubie.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał reprezentant gospodarzy Ryōyū Kobayashi z przewagą ponad dwunastu punktów nad swoim rodakiem Yukiyą Satō. Skład podium uzupełnił również Japończyk Keiichi Satō. Na czwartym miejscu sklasyfikowany został najlepszy z polskich skoczków Paweł Wąsek. Punktowali także Aleksander Zniszczoł (11. miejsce) oraz Klemens Murańka (21. miejsce). W drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Rosjanin Jewgienij Klimow przez co konkurs zakończył na trzydziestej pozycji. Skoki oddawano z osiemnastej, trzynastej, dwunastej oraz z dziewiątej platformy startowej.

Drugi konkurs wygrał ponownie Ryōyū Kobayashi, który w pierwszej serii wyrównał rekord skoczni należący do Simona Ammanna od dziesięciu lat. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Keiichi Satō oraz Yukiya Satō, przy czym ten ostatni dzięki zajętej pozycji stał się liderem klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix. Zajmujący trzecie miejsce po pierwszej serii Jewgienij Klimow ostatecznie konkurs zakończył na piątej lokacie. W czołowej dziesiątce znaleźli się Andrzej Stękała (8. miejsce) i Klemens Murańka (9. miejsce). Do drugiej serii awansowali również Paweł Wąsek (14. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (21. miejsce). Kacper Juroszek po raz drugi nie zdołał awansować do serii punktowanej zajmując w konkursie 33. lokatę. W pierwszej serii za nieprzepisowy strój zdyskwalifikowany został Austriak Stefan Rainer a w serii drugiej z tego samego powodu jego rodak Claudio Mörth. Zawody odbyły się z belek od trzynastej do dziewiątej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hakubie był Shinichi Metoki oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Morten Solem.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 23 sierpnia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 24 sierpnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hakubie
2019 w Japonii